Klogsdorf bezeichnet

die Gemeinde Klokočí im Okres Přerov, Tschechien
den Ortsteil Klokočov von Příbor, Okres Nový Jičín, Tschechien